est la formule brute de plusieurs isomères.

 Terpénoïde
 cantharidine, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide 2-(4-méthoxyphénoxy)propanoïque ou lactisole, numéro CAS ,  (sel de sodium),  (DL), mélange des énantiomères
 acide (2R)-2-(4-méthoxyphénoxy)propanoïque, numéro CAS 
 acide (2S)-2-(4-méthoxyphénoxy)propanoïque, numéro CAS 
 acétosyringone, numéro CAS 

 Phénol
 vanillate d'éthyle, numéro CAS 

 Ester
 asaraldéhyde, numéro CAS 
 isobutyrate de maltol, numéro CAS 
 veratrate de méthyle, numéro CAS